Ел Брухо има више значења:

 Ел Брухо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Брухо, Ганадера (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Брухо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику